Вірхінія Руано Паскуаль і Паола Суарес були чинними чемпіонками і успішно захистили свій титул, у фіналі перемігши пару Мартіна Навратілова і Ліза Реймонд з рахунком 6–4, 6–1.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main and Qualifying Draws 

Family Circle Cup
Charleston Open